Nissan Pulsar steht für folgende Fahrzeuge:

 Nissan Pulsar, ein von 1978 bis 2006 produziertes Modell der Kompaktklasse
 Nissan Pulsar (Europa), ein von 2014 bis 2018 produziertes Modell der Kompaktklasse
 Nissan EXA (von 1982 bis 1986 Pulsar EXA oder Pulsar NX), ein Sportcoupé